Paul Montel (1876-1975), mathématicien français ;
 Paul Montel (1879-1962), éditeur français.